Kampen om tungtvannet kan syfta på:

 Kampen om tungtvannet – en norsk långfilm från 1948 med den svenska titeln Kampen om atombomben
 Kampen om tungtvannet – en norsk TV-serie från 2015 med den svenska titeln Kampen om tungvattnet